Slovo palice má několik významů:

 Palice (nástroj) – druh nástroje, funkcí podobného kladivu a paličce
 Palice (květenství) – typ květenství
 Palice (Českotřebovská vrchovina) (613 m) – vrchol nedaleko vsi Skuhrov v Českotřebovské vrchovině

Související články 
 Palička (rozcestník)

Externí odkazy